
Molekulska formula -{C15H12N2O2}- se može odnositi na:

 Fenitoin
 Okskarbazepin
 Karbamazepin